Catuche puede referirse a:

El nombre común de la planta Annona cherimola.
El nombre común de la planta Annona muricata.

Toponimia 
  Río Catuche en la ciudad de Caracas